en néerlandais et  (avec majuscule initiale) en allemand signifient papy.

Le sigle OPA peut signifier :
 Offre publique d'achat ;
 Organisation professionnelle agricole en France ;
 Organisation des pays alpins, un organisme qui organise des compétitions internationales de ski nordiques pour les jeunes ;
 O.P.A., titre d'une bande dessinée de la série Largo Winch ;
 Organisation politico-administrative ou O.P.A., structure clandestine du Front de libération nationale durant la guerre d'Algérie ;
 Opa, langage de programmation d'applications et services web ;
 Oil Pollution Act de 1990 ou OPA 90, norme environnementale américaine pour le transport d'hydrocarbures ;
 Opa !, un film gréco-britannique.

Notes et références